Kahnūj kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kahnūj (ort i Iran), Kerman, 
 Kahnūj Sādāt, ort, Kerman, 
 Shahrestān-e Kahnūj, kommun, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar